Schurawljowka () ist ein Name russischer Orte:
 Schurawljowka (Amur), Dorf in der Oblast Amur
 Schurawljowka (Baschkortostan), Dorf in der Republik Baschkortostan
 Schurawljowka (Belgorod), Dorf in der Oblast Belgorod
 Schurawljowka (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (Groß Droosden und Seith, Kreis Labiau, Ostpreußen)
 Schurawljowka (Krasnodar), Dorf in der Region Krasnodar
 Schurawljowka (Kurgan, Tschstooserje), Dorf im Rajon Tschastooserje, Oblast Kurgan
 Schurawljowka (Kurgan, Makuschino), Dorf im Rajon Makuschino, Oblast Kurgan
 Schurawljowka (Lipezk), Dorf in der Oblast Lipezk
 Schurawljowka (Nowosibirsk), Dorf in der Oblast Nowosibirsk
 Schurawljowka (Rjasan), Dorf in der Oblast Rjasan
 Schurawljowka (Saratow), Dorf in der Oblast Saratow

Gewässer
 Schurawljowka (Fluss), rechter Zufluss des Ussuri in Russisch-Fernost